I-12 steht für:
 Interstate 12, Highway in Louisiana 
 Cesta I. triedy 12, Straße in der Slowakei
 VEF Irbitis I-12, lettisches Flugzeug
 Tupolew I-12, sowjetisches Jagdflugzeug 

I 12 steht für
 Småland-Regiment

I12